De Poelen (buurtschap), buurtschap en polder in de Nederlandse gemeente Waadhoeke (Friesland).
 De Poelen (molen), de poldermolen in deze buurtschap.